Санисајд има више значења:
 Санисајд (Џорџија)
 Санисајд (Калифорнија)
 Санисајд (Вашингтон)
 Санисајд (Јута)